Radomsko peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Powiat de Radomsko, un powiat
 Radomsko, une ville et chef-lieu du powiat de même nom
 Radomsko, une gmina rurale